Сухопутные войска Российской Федерации имеют на вооружении танки, боевые машины пехоты (БМП), бронетранспортёры (БТР), артиллерию различной мощности и назначения, противотанковые ракетные комплексы, зенитные ракетные комплексы, средства управления, автоматическое стрелковое оружие. Количество техники ориентировочное и основано на данных из открытых источников. Из-за продолжающегося российского вторжения на Украину точное количество вооружения определить невозможно.

Бронетехника

Артиллерийские орудия и тактические ракетные комплексы

Противотанковые средства

Противопехотные средства

Средства разведки, управления и РЭБ

Военная техника войск ПВО СВ

Военная техника войск РХБЗ

Средства связи

Инженерная техника

Военная техника МТО

Автомобили

Примечания

Литература 
  

Сухопутные войска Российской Федерации
Россия